Stéphane Richer ist der Name folgender Personen:

* Stéphane Richer (Eishockeyspieler, April 1966) (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Stéphane Richer (Eishockeyspieler, Juni 1966) (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler